Earl Wilson (1906-1990), politico statunitense
Earl Wilson (1907-1987), giornalista statunitense
Earl Wilson (1934-2005), giocatore di baseball statunitense